Colvend Golf Course is een golfbaan in de buurt van Dalbeattie in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en beschikt niet over een driving range. Colvend Golf Course is opgericht in 1905.

Geschiedenis
Colvend Golf Course is opgericht in 1905 en had destijds 9 holes. Deze waren ontworpen door Willie Fernie. In 1985 werden deze 9 holes opnieuw ontworpen door Dave Thomas en Peter Aliss. In mei 1997 werden 9 nieuwe holes aangelegd naast de 9 bestaande. Deze nieuwe holes waren ontworpen door John Scounter.

In 2005 begon het "Centenary Project". Dit project hield aanpassingen op hole 12 en de vernieuwing van hole 15 en 16 in. Dit project was gereed in 2007.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland